

Persone

Stefansson
Janne Stefansson (1935) – fondista svedese
Vilhjalmur Stefansson (1879-1962) – esploratore ed etnologo canadese

Stefánsson
Hlynur Stefánsson (1964) – ex calciatore islandese
Jón Arnór Stefánsson (1982) – cestista islandese
Jón Kalman Stefánsson (1963) – scrittore islandese
Ólafur Stefánsson (1973) – ex pallamanista islandese
Stefán Jóhann Stefánsson (1894-1980) – politico islandese
Stefán Karl Stefánsson (1975-2018) – attore islandese

Altro
Isola di Stefansson – isola del Nunavut, Canada